() — японская компания, специализирующаяся на производстве оптики, фототехники, высококачественного оптического оборудования для проведения медикобиологических исследований и иных технических решений.

Центральный офис компании находится в Токио (Япония). Имеются представительства в США (Center Valley, штат Пенсильвания) и Европе (Гамбург, Германия).

История 
Корпорация Olympus основана Такэси Ямаситой (Takeshi Yamashita) 12 октября 1919 года. Первоначально компания называлась Takachiho Seisakusho и специализировалась на производстве микроскопов и термометров.

В 1921 году зарегистрирована торговая марка Olympus.

В 1923 году бизнес по производству термометров был продан и компания сосредоточилась на производстве микроскопов.

В 1934 году компания начала разработку оптики для фотокамер. Спустя два года компания начала выпускать оптику под маркой Zuiko и свою первую фотокамеру Semi-Olympus I.

В 1942 году компания сосредоточилась на выпуске оптических изделий и была переименована в Takachiho Optical Co., Ltd.

В 1947 году компания была переименована в Olympus Optical Co., Ltd.

В 2003 году было принято решение привести название компании в соответствие с торговой маркой и компания была переименована в Olympus Corporation. Современное название компании было взято в честь гор Олимпа, дома всех богов в греческой мифологии.

В 2004 году Olympus Corporation была реорганизована:
 производство и продажи биноклей, цифровых диктофонов, пленочных и цифровых фотокамер были выделены в компанию Olympus Imaging Corp.
 производство и продажи медицинских систем были выделены в компанию Olympus Medical Systems Corp.

В 2011 году выяснилось, что компания скрывала убытки от неэффективных финансовых операций в течение 20 лет для поддержания высоких цен на акции компании. После этого акции компании подешевели на 80 процентов.

Продукция

Зеркальные плёночные фотокамеры 
 Семейство малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов Olympus OM:
 «Olympus OM-1», выпускался с 1972 года;
«Olympus OM-2», выпускался с 1975 года;
«Olympus OM-10», выпускался с 1978 года;
 «Olympus OM-4Ti», выпускался с 1987 года;
«Olympus OM-3Ti», выпускался с 1995 года, был создан на базе «Olympus OM-4Ti».

Серия IS, 35 мм зеркальных камер со встроенной оптикой представлявших в себе концепцию "всё в одном"

 «Olympus IS 3000 (IS-3)»;
 «Olympus IS 100s»;
«Olympus IS 200», анонсирована в 1997 году;

Серия полуформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов «Olympus Pen F».

Серия Е

История

Беззеркальные плёночные фотокамеры

Серия PEN 
Оригинальная камера серии PEN была представлена ​​в 1959 году. Она была разработана Yoshihisa Maitani и стала первой полукадровой камерой японского производства. Это была одна из самых маленьких камер, которая использовала 35-мм пленку. Было задумано, что камера станет портативной, как ручка. 

Olympus PEN - (1959г) очень компактная полукадровая камера, оснащена только видоискателем, без экспозамера и полностью ручными настройками. Имеет объектив 28 мм F / 3,5 Zuiko. Скорость затвора: 25, 50, 100, 200, B. Диапазон апертуры от 3,5 до 22. Задняя часть полностью снимается для загрузки и выгрузки пленки.

Olympus PEN S - (1959г)  почти такая же камера, со следующими параметрами затвора: 8, 15, 30, 60, 125, 250, B. Выпускалась в двух вариантах, с 30 мм F / 2.8 или 28мм F / 3.5 объективом.

Olympus PEN EE - (1961г) - любительская модель, с полностью автоматической установкой экспозиции и фиксированной фокусным расстоянием, имеет объектив 28mm F / 3.5.  Семейство Pen EE легко распознается по окну селенового экспонометра вокруг объектива.

Olympus PEN EE.S - (1962г) доработанная модель с более светосильным объективом D.Zuiko  30 мм F / 2.8. Появилась возможность фокусировки с помощью кольца на объективе.

Olympus PEN EE.2 - (1968-1977г) камера с фиксированным фокусным расстоянием. Отличие от Pen EE - добавление горячего башмака для вспышки.

Olympus PEN EE.3 - (1973-1983г)камера с фиксированным фокусным расстоянием. Отличие от Pen EE.2 добавлена система Flashmatic при использовании согласующихся GN14 вспышек.

Olympus PEN EE.S2 - (1968-1971г) отличие от модели  EE.S  -  добавлен горячий башмак для вспышки.

Olympus PEN D - (1962г) более дорогая модель,  имеет высококачественный 6-ти линзовый объектив 32 мм F / 1.9, затвор с выдержкой до 1/500 (есть режим В) и CdS экспонометр. Причём, в отличие от предыдущих моделей, экспопара устанавливается в ручном режиме, а сам фотоаппарат остался полностью механическим.

Olympus PEN D2 - (1964г) выпущенная через пару лет модель имела селеновый экспонометр и работала уже от батарейки, в отличие от предыдущих моделей.

Olympus PEN EE.D - (1967-1972г) более дорогая камера с автоэкспозицией, горячим башмаком, CdS экспонометром и с светосильным объективом 32 мм F / 1.7 Устанавливаемая светочувствительность пленки 12-500 единиц ISO. Корпус немного шире, чем типичная камера модели EE. В дальнейшем корпус конструкции был использован для разработки цифровой версии Olympus PEN.

Olympus PEN EF - (1981г) последняя модель серии Pen. Он похож на Pen EE.2 или Pen EE.3, но с небольшой встроенной вспышкой и продавался только в черном цвете с белыми надписями.

Беззеркальные плёночные зум-фотокамеры 
Olympus IZM-330 беззеркальная автофокусная зум-камера с объективом 38-105мм f/4.5-6,  выпущенная в 1988 году и отмеченная наградами, как лучшая камера в своем классе.  Популярность камеры определили широкий набор функций, таких как: двойная экспозиция, макрорежим, экспокоррекция и т.д., доступных ранее только на зеркальных камерах.

Olympus IZM-230 (уменьшенная модель популярного IZM330) компактная беззеркальная автофокусная зум-камера с объективом 38-90мм f/4.5-6,  выпущенная в 1992 году. Особенностью камеры считается наличие нескольких режимов работы вспышки -  заполняющая, ночной режим, автоматическая. Фотоаппарат оснащен крышкой датирования, функции подстройки диоптрий видоискателя и извлекаемым из корпуса пультом управления с доп режимами задержки спуска на 1 и 3 сек.

Olympus AZ-330 и AZ-300 - (практически идентичны IZM330) выпущены в 1990 году для рынка США в новом современном дизайне и дополнительными аксессуарами. Это были первые в мире не SLR камеры, увеличивающие изображение в видоискателе при зуммировании. Особенностью старшей модели является пульт управления встроенный в крышку объектива с функцией задержки спуска, причем, в нем отсутствовала возможность замены элемента питания.

Цифровые беззеркальные фотокамеры 

В октябре 2000:

Olympus E-100RS - (Rapid shot) беззеркальная камера с меньшим сенсором 1/2 дюйма 1,5 (1,3 эф)Мп ПЗС, но высокими характеристиками скоростной съемки 15 кадров в секунду. Скорость затвора от 1/10000 до 16 сек. Объектив несъемный 38-380. ЭВИ.

Цифровые зеркальные фотокамеры с несменной оптикой

2000 год 

Olympus E-10 - первая ЦЗК компании. 4.0 Мп ПЗС матрица размером 2/3 дюйма. Несменный объектив 35-140мм f/2-f/2,4.
Поддержка носителей Compact flash I, II; Smart media Card

2001 год 

Olympus E-20 - Анонсирована 13 сентября. В зависимости от  варианта видеовыход добавлялась буква P или N (Pal и NTSC). 
Цифровая зеркальная объективная камера с несменным объективом. При том же размере фоточувствительного элемента - 2/3 дюйма разрешение увеличилось до 5 Мегапикселей (4,9 из которых являются эффективными). Конструктивно камера является идентичной ранее вышедшей Olympus E-10.

Переход на формат 4/3

Olympus и Kodak создали стандарт 4:3 (Four Thirds System) для цифровых зеркальных камер (). Стандарт подразумевает полное соответствие камер, объективов и других принадлежностей от разных производителей. 4:3 не основывается ни на каком предыдущем стандарте как, например, Canon, Nikon, Pentax и Sony (Minolta), которые во многом совместимы с плёночными камерами.

Цифровые зеркальные фотокамеры со сменной оптикой

2003 год 

Olympus E-1 - Первая цифровая зеркальная камера со сменной оптикой стандарта 4:3. 4,9 Мегапикселей ориентирована на профессиональных пользователей.
С выходом Olympus E-1 компания Olympus стала седьмым членом элитарного клуба производителей цифровых зеркальных аппаратов.

2004 год 

Olympus E-300(EVOLT E-300) - первый фотоаппарат любительской линейки серии E. "Младший брат" Olympus E-1. 
8 Мегапиксельный ПЗС сенсор "KODAK KAF-8300 Four Third System FTT-CCD". В конструкции фотокамеры вместо пентапризмы используется призма Порро (как в пленочных камерах Olympus Pen).

2005 год 

Olympus E-500 - любительская зеркальная камера с сенсором 8 Мегапикселей.

2006 год 

Olympus E-330, Olympus E-400

В январе 2006 компания Olympus представила камеру E-330 — в ней впервые на рынке DSLR была реализована возможность кадрирования по ЖК-экрану. В настоящий момент зеркальные цифровые камеры с возможностью визирования по ЖК-экрану имеют в своей продуктовой линейке практически все крупные производители. В описании технических характеристик камеры эта возможность обычно обозначается как «LiveView».

2007 год 

Olympus E-410, Olympus E-510, Olympus E-3

2008 год 

Olympus E-420, Olympus E-520

2009 год 

Olympus E-30, Olympus E-620, Olympus E-450

2010 год 
Olympus E-5

2011 год 
Olympus XZ-1

Профессиональные
Olympus E-1
Olympus E-3
Olympus E-5

Полупрофессиональные
Olympus E-30

Любительские (продвинутые)
Olympus E-620

Любительские (стабилизация матрицы)
Olympus E-510
Olympus E-520

Любительские
С призмой Порро
Olympus E-300
Olympus E-330
Классическая компоновка, начало серии 500.
Olympus E-500

Камеры начального уровня
Olympus E-400
Olympus E-410
Olympus E-420
Olympus E-450
Olympus E-600 (Урезанная версия Olympus E-620 разработанная для продажи в США)

Беззеркальные фотокамеры 

5 августа 2008 года в Токио Olympus и Matsushita (Panasonic) анонсировали новый стандарт Micro 4/3. Его целью является сохранение качества изображения на уровне цифровых зеркальных камер, возможность использования сменной оптики при уменьшении габаритов. В своих основных линейках компания использует этот формат и по сей день.

Беззеркальные фотокамеры micro 4/3 

По своей философии с отсылкой на свои пленочные фотоаппараты цифровые системные камеры делятся на 2 линейки 

Olympus OM-D и Olympus PEN E :

Olympus OM-D E

Профессиональные

Olympus OM-D E-M1
Olympus OM-D E-M1 Mark II
Olympus OM-D E-M1 Mark III, представлен 12 февраля 2020 года; 
Olympus OM E-M1X
Olympus OM - 1, представлен 15 февраля 2022 года.

Для увлеченных фотолюбителей (полупрофессиональные)

Olympus OM-D E-M5
Olympus OM-D E-M5 Mark II
Olympus OM-D E-M5 Mark III, представлен 17 октября 2019 года;

Любительские камеры
Olympus OM-D E-M10
Olympus OM-D E-M10 Mark II
Olympus OM-D E-M10 Mark III, (представлен в 2017г.);
Olympus OM-D E-M10 Mark III S, (представлен в 2020г.);
Olympus OM-D E-M10 Mark IV, (представлен в 2020г.).

Olympus PEN

Старшая линейка
 Olympus E-P1 (16.07.2009)
 Olympus E-P2
 Olympus E-P3
 Olympus E-P5
 Olympus Pen-F
 Olympus E-P7 (представлен в 2021г.)

Средняя линейка

Olympus E-PL1
 Olympus E-PL3
 Olympus E-PL5
 Olympus E-PL6
 Olympus E-PL7 
 Olympus E-PL8
 Olympus E-PL9
Olympus E-PL10, представлен 18 октября 2019 года (изначально ориентирован в основном на азиатский рынок);

Младшая линейка
 Olympus E-PM1
 Olympus E-PM2

Другие беззеркальные камеры
Также компания выпускает множество компактных камер с маленьким сенсором ("мыльниц").
Особый интерес представляет линейка "Tough" куда входят как модели со сменной оптикой, так и совсем компактные. Камеры созданы для работы в сложных климатических условиях (под водой, при низких, высоких температурах, условиях высокой влажности и запыленности).

Olympus в России 
Компания Olympus существует на Российском рынке с 1993 года, когда была основана дочерняя компания ООО «Олимпас Москва», которая занималась продажей и сервисным обслуживанием медицинской и промышленной эндоскопической аппаратуры, а с 2007 г.- также оборудованием для промышленного неразрушающего контроля .

В 2009 произошло объединение компаний ООО «Олимпус Рус», которая занималась логистикой и дистрибуцией фото,аудиопродукции, а также микроскопов Olympus на территории РФ с компанией ООО "Олимпас Москва. Генеральным директором объединенной компании ООО «Олимпас Москва» был назначен Крешимир Драшкович.

С апреля 2012 года генеральным директором является Виолетта Миронова.

C апреля 2017 года генеральным директором является Типольт Ондрей.

Примечания

Ссылки 
 Международный сайт компании
 Официальный сайт ITX Corp
 Olympus Россия. Официальный сайт

 
Компании Японии
Производители оптики
Производители фототехники
Компании, имеющие листинг акций на Токийской бирже
Производители фототехники Японии